Chissano peut désigner :
 Joaquim Chissano, homme politique mozambicain, ancien président de la République
 João Chissano, footballeur mozambicain
 Pedro Chissano, écrivain et homme de presse mozambicain.